Jméno Kelly Johnson má nebo mělo více osobností:

 Clarence „Kelly“ Johnson (1910–1990), americký letecký konstruktér
 Kelly Johnson (baseballista) (* 1982), americký hráč baseballu
 Kelly Johnson (krasobluslařka) (* 1961), kanadská krasobruslařka
 Kelly Johnson (kytaristka) (1958–2007), kytaristka anglické skupiny Girlschool